Влади́мир Наза́ров:
 Назаров, Владимир Александрович (1922—2001) — советский актёр, режиссёр и сценарист.
 Назаров, Владимир Васильевич (род. 1952) — композитор и музыкант, режиссёр.
 Назаров, Владимир Ильич (1947—2006) — советский спортсмен, акробат.
 
 Назаров, Владимир Петрович (более известен как Зеев Бар-Селла; род. 1947) — русский лингвист-исследователь, израильский литературовед, публицист и журналист.
 Назаров, Владимир Станиславович (род. 1982) — российский учёный-финансист, директор НИФИ.
 Назаров, Владимир Титович (1936—2013) — советский биомеханик, профессор.